
Molekulska formula -{C4H4O2}- se može odnositi na:

 Cikloprop-2-en karboksilna kiselina
 Diketen
 1,2-Dioksin
 1,4-Dioksin
 2-furanon